żyła tarczowa górna
 żyła tarczowa dolna
 żyła tarczowa najniższa